Тревизо:

 Тревизо — город в Италии.
 Тревизо — провинция в Италии.
 «Тревизо» — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.